Il toponimo Tamworth può riferirsi a diverse località:
Tamworth – città del Nuovo Galles del Sud, Australia
Tamworth – città e distretto dello Staffordshire, Regno Unito
Tamworth – comune del New Hampshire, Stati Uniti d'America
Tamworth – comune della Virginia, Stati Uniti d'America